El término torre mudéjar puede referirse a:

en Colombia 
 La Torre Mudéjar de Cali, en Cali, Valle del Cauca.

en España 
 La Torre mudéjar de la Alcudia, en Jérica, Provincia de Castellón.
 La Torre mudéjar de Olalla, en Calamocha, Aragón.